Kiplagat ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Kiplagat (* 1989), ugandischer Hindernis- und Langstreckenläufer

 Cecilia Kiplagat (* 1974), kenianische Speerwerferin
 Edna Kiplagat, kenianische Langstreckenläuferin
 Florence Kiplagat (* 1987), kenianische Langstreckenläuferin

 Jacob Kiplagat Yator (* 1982), kenianischer Langstreckenläufer
 Lornah Kiplagat (* 1974), niederländische Langstreckenläuferin
 Mariko Kiplagat Kipchumba (* 1975), kenianischer Langstreckenläufer
 Richard Kiplagat (* 1987), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Silas Kiplagat (* 1989), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Vivian Kiplagat (* 1991), kenianische Langstreckenläuferin (Halbmarathon, Marathon)
 William Kiplagat (* 1972), kenianischer Marathonläufer

Siehe auch:
 Kip (Name)
 Kiplangat
 Lagat
 Langat